De mallornbomen is een fictieve bomensoort die voorkomt in de boeken die handelen over Midden-aarde van J.R.R. Tolkien.

De mallornbomen worden beschreven als waarschijnlijk de hoogste en mooiste bomen in Midden-aarde. Deze bomen bieden de Elfen vele functies. Zo bouwen ze er hun vletten(elfenwoningen) in, rond en aan. De bladeren van deze bomen is een basisingrediënt voor lembas. Dit is een mix van cram, meel, tarwe en stukken mallornblad. Deze bladeren worden overigens ook gebruikt om deze lembas of andere voedselsoorten te verpakken. De bomen komen in groten getale voor in het gouden woud waar zelfs de heer Celeborn en vrouwe Galadriel hun troonzaal en flet hebben in de kruin van een sterke, oude, machtige mallorn.

Plant in werk van Tolkien